Volksbank Halle steht für:

 Volksbank Halle (Saale), deutsches Kreditinstitut in Halle (Saale)
 Volksbank Halle/Westf., deutsches Kreditinstitut in Halle (Westf.)